Koivusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Koivusaari (ö i Finland, Egentliga Finland, Åbo),  (50 ha)
2. Björkholmen (ö i Finland, Nyland, Helsingfors, lat 60,16, long 25,03),  (1 ha)
3. Björkholmen (klippor), Kymmenedalen,  (4 ha)
4. Koivusaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Oulunkaari),  (1 ha)
5. Koivusaari (ö i Finland, Lappland, Norra Lappland, lat 67,50, long 26,10), 
6. Koivusaari (ö i Finland, Lappland, Norra Lappland, lat 67,59, long 26,39),  (0 ha)
7. Koivusaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,69, long 27,49),  (0 ha)
8. Koivusaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,81, long 27,45),  (0 ha)
9. Koivusaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,94, long 27,52),  (1 ha)
10. Koivusaari (ö i Finland, Satakunta, Björneborg, lat 61,29, long 22,41),  (7 ha)
11. Koivusaari (ö i Finland, Nyland, Helsingfors, lat 60,37, long 24,22),  (1 ha)
12. Koivusaari (ö i Finland, Egentliga Tavastland), Tavastehus,  (1 ha)
13. Koivusaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,40, long 26,45),  (1 ha)
14. Koivusaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 65,88, long 28,30),  (0 ha)
15. Koivusaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,26, long 28,05),  (41 ha)
16. Koivusaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,34, long 28,37),  (5 ha)
17. Koivusaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,62, long 28,48),  (1 ha)
18. Koivusaari (ö i Finland, Södra Karelen, Villmanstrand, lat 60,99, long 28,18),  (0 ha)
19. Koivusaari (ö i Finland, Norra Savolax, Varkaus, lat 62,24, long 28,44),  (1 ha)
20. Koivusaari (ö i Kyyjärvi),  (0 ha)
21. Björkholmen (ö i Finland, Nyland, Helsingfors, lat 60,16, long 24,85), 
22. Koivusaari (ö i Finland, Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,25, long 28,11),  (3 ha)
23. Koivusaari (ö i Finland, Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,00, long 27,40),  (0 ha)
24. Koivusaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,60, long 26,87), 
25. Koivusaari (ö i Finland, Lappland, Tornedalen, lat 66,53, long 24,19),  (1 ha)
26. Koivusaari (ö i Finland, Lappland, Tornedalen, lat 66,64, long 24,59),  (5 ha)
27. Koivusaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,52, long 27,02),  (12 ha)
28. Koivusaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,61, long 27,46), 
29. Koivusaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,80, long 28,41),  (9 ha)
30. Koivusaari (ö i Finland, Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,24, long 26,63),  (9 ha)
31. Koivusaari (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi, lat 66,02, long 26,69),  (0 ha)
32. Koivusaari (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi, lat 66,08, long 26,98),  (29 ha)
33. Koivusaari (ö i Finland, Lappland, Rovaniemi, lat 66,51, long 25,74), 
34. Niinisaari (ö i Viinijärvi),  (34 ha)
35. Koivusaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,67, long 28,74),  (4 ha)
36. Koivusaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,87, long 28,66),  (2 ha)
37. Koivusaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,73, long 28,95),  (0 ha)
38. Koivusaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,85, long 26,83),  (1 ha)
39. Koivusaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,23, long 29,97),  (1 ha)
40. Koivusaari (ö i Finland, Lappland, Norra Lappland, lat 67,29, long 26,71),  (1 ha)
41. Koivusaari (ö i Finland, Lappland, Norra Lappland, lat 67,38, long 26,61),  (1 ha)
42. Koivusaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,82, long 30,53),  (2 ha)
43. Koivusaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,22, long 25,83),  (1 ha)
44. Koivusaari (ö i Finland, Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,27, long 26,12),  (1 ha)
45. Koivusaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,78, long 28,64),  (1 ha)
46. Koivusaari (ö i Finland, Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,76, long 28,91),  (1 ha)
47. Koivusaari (ö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,15, long 29,14),  (1 ha)
48. Koivusaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,00, long 28,50),  (3 ha)
49. Koivusaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,03, long 28,79),  (1 ha)
50. Koivusaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,10, long 28,98),  (1 ha)
51. Koivusaari (ö i Finland, Birkaland, Tammerfors, lat 61,38, long 23,49),  (3 ha)
52. Koivusaari (ö i Finland, Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,50, long 29,28),  (2 ha)
53. Koivusaari (ö i Finland, Egentliga Finland, Åboland),  (9 ha)
54. Koivusaari (ö i Finland, Lappland, Östra Lappland, lat 66,47, long 27,37), 
55. Koivusaari (ö i Finland, Birkaland, Södra Birkaland, lat 61,16, long 23,74),  (1 ha)
56. Koivusaari (ö i Finland, Birkaland, Södra Birkaland, lat 61,24, long 23,96),  (4 ha)
57. Koivusaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,48, long 27,65),  (2 ha)
58. Koivusaari (ö i Finland, Lappland, Kemi-Torneå),  (2 ha)
59. Koivusaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,51, long 28,31),  (5 ha)
60. Koivusaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 63,00, long 27,97),  (17 ha)
61. Koivusaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 63,08, long 27,85),  (6 ha)
62. Koivusaari (ö i Finland, Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,01, long 28,10),  (1 ha)
63. Koivusaari (ö i Finland, Egentliga Finland, Salo),  (3 ha)
64. Koivusaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,57, long 30,67),  (5 ha)
65. Koivusaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,75, long 29,34),  (15 ha)
66. Koivusaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 61,77, long 29,46),  (1 ha)
67. Koivusaari (ö i Finland, Norra Savolax, Varkaus, lat 62,17, long 28,60),  (33 ha)
68. Koivusaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,38, long 28,54),  (1 ha)
69. Koivusaari (ö i Finland, Södra Savolax, Nyslott, lat 62,31, long 28,96),  (2 ha)
70. Koivusaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,99, long 27,29),  (1 ha)
71. Koivusaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 63,18, long 27,33),  (11 ha)
72. Koivusaari (ö i Finland, Norra Savolax, Kuopio, lat 62,95, long 27,46),  (2 ha)
73. Koivusaari (ö i Finland, Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,36, long 29,95),  (1 ha)
74. Koivusaari (ö i Finland, Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,07, long 27,11),  (6 ha)
75. Koivusaari (ö i Finland, Norra Karelen, Joensuu, lat 62,57, long 29,24), 
76. Koivusaari (ö i Finland, Lappland, Tunturi-Lappi, lat 68,00, long 23,54),  (2 ha)
77. Koivusaari (ö i Finland, Lappland, Tunturi-Lappi, lat 68,37, long 23,56),  (1 ha)
78. Koivusaari (ö i Finland, Lappland, Tunturi-Lappi, lat 67,91, long 24,31),  (1 ha)
79. Koivusaari (ö i Finland, Lappland, Norra Lappland, lat 69,01, long 27,04),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar